Claudel puede referirse a:

Personas 
 Camille Claudel (1864-1943), escultora francesa, hermana del poeta, dramaturgo y diplomático francés Paul Claudel.
 Paul Claudel (1868-1955), diplomático y poeta francés, hermano de la escultora Camille Claudel.
 Philippe Claudel (1962-), escritor y cineasta francés.
 Aurélie Claudel (1980-), modelo y actor francés.